Cameron Crowe, Amerikaans auteur en regisseur
Catherine Crowe, Engelse schrijfster
Crowe Horwarth, internationaal netwerk van financiële adviseurs
Charlie Crowe, Engels voetballer
Glen Crowe, Iers voetballer
Martijn Crowe, Nederlands schrijver
Martin Crowe, Nieuw-Zeelands cricketspeler
Russell Crowe, Nieuw-Zeelands acteur